Behm Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Behm Mountain (Alaska)
 Behm Mountain (Ohio)